Schone Schijn (rivier), een rivier in de provincie Antwerpen, zijrivier van de Schijn;
 Schone Schijn (televisieserie), een televisieserie ook bekend als Keeping up Appearances;